Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Langley, benannt nach dem amerikanischen Astronomen und Physikers Samuel Pierpont Langley.

 Die erste USS Langley (CV-1) war der erste Flugzeugträger der US Navy, der aus dem Umbau des Colliers USS Jupiter (AC-3) entstand und im Februar 1942 nach einem japanischen Angriff sank.
 Die zweite USS Langley (CVL-27) war ein leichter Flugzeugträger, der 1943 in Dienst gestellt wurde, aktiv am Zweiten Weltkrieg teilnahm und 1951 an Frankreich abgegeben wurde.

Langley